Ellipszis, görbe (matematika)
 Ellipszis, nyelvészeti és retorikai kifejezés